Termin Ta ima više značenja.

 Tantal, hemijski element. 
 Oznaka za trag aminski receptor.
 Transakciona analiza